Slovo mája může znamenat:

 Mája (královna) – jméno královny Máji (Mahámáji), matky Buddhy Šákjamuniho
 Májá – pojem z indické filosofie
 Včelka Mája – pohádková postava
 Maya (jméno)
 Mája (píseň) – píseň skupiny Nightwork

Maya může znamenat:
 Maya (hudební projekt) – hudební projekt Nory Grundové a Darka Krále
 Maya (software) – profesionální počítačový program pro 3D grafiku

Související články 
 máje
 máj 
 Maia
 Maja